Jan Evangelista Purkyně è stato un anatomista e fisiologo ceco, nato a Libochovice, il 17 dicembre 1787, e deceduto a Praga il 28 luglio 1869. Il suo nome è legato ai suoi molti studi:

Fibre di Purkinje, appartenenti al sistema di conduzione del cuore.
Cellule di Purkinje, nel cervelletto.
Effetto Purkinje, adattamento della pupilla alla luce.
Legge di Purkinje, riguardante l'effetto della posizione del capo durante una rotazione sull'asse corporeo.